Дабар може бити:

 Дабар (Полимље), средњовековна жупа у Доњем Полимљу
 Дабар (Херцеговина), средњовековна жупа у Источној Херцеговини

Види још 
 Дабар (област)
 Дабар (вишезначна одредница)